Helotes – miasto w stanie Teksas
 Helotes – rodzaj ryb z rodziny teraponowatych